Ojanen est un nom propre finlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Kaarle Ojanen (1918-), joueur d'échecs finlandais ;
 Janne Ojanen (1968-2019), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Eino Ojanen (1924-2010), joueur et entraîneur de basket-ball ainsi que handballeur finlandais.

Patronyme finnois